José Alejandro Remohí Giménez (Valencia, 1958) es un obstetra y ginecólogo español. Es fundador y copresidente del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), la primera institución española especializada íntegramente en la reproducción humana asistida.

El Profesor José Alejandro Remohí Giménez (Valencia, España, 17 de octubre de 1958) es catedrático de ginecología y obstetricia, es uno de los científicos, de reproducción humana, más prolíficos del mundo. Está casado con la Doctora Ana Cobo y es padre de 3 hijos. Fundador de IVI en 1990 junto al Doctor Antonio Pellicer. Trabaja día a día para que todas las mujeres consigan ser madres. 

Presidente del Comité Ético del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), Secretario y Vocal de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) desde 1998, Miembro de la FIGO Expert Advisory Panel on Reproductive Medicine desde 1997. Miembro de The American Fertility Society, de la European Society of Human Reproduction and Embryology, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana (SOGCV), de la Asociación Española de Andrología (ASESA) y miembro Fundador de la European Society for Gyneacology and Investigation. Miembro de European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), Miembro vocal asesor del Consejo general de la Universidad Europea de Madrid 2013 y de la Universidad Europea en Valencia desde 2013 así como Miembro del Comité Organizador y Científico del World Congress on “ In vitro Fertilization” (ISVF) desde 2010.

El Profesor Remohí es autor de 24 libros sobre medicina reproductiva, 16 nacionales y 6 internacionales, ha escrito 390 capítulos de libros relacionados con la reproducción humana y ha publicado más de 650 artículos en revistas nacionales e internacionales. Además, ha presentado alrededor de 600 conferencias en congresos por todo el mundo y más de 1.400 comunicaciones.

También es revisor de las prestigiosas revistas como Human Reproduction, Fertility & Sterility, RBMonline, Gynecological Endocrinology Editorial Office, Revisor del Journal of Assited Reproduction and Genetics, Boletines Técnicos de la SEGO, Cuadernos de Medicina Reproductiva y Asesor del Departamento Editorial de McGraw-Hill. De esta última igualmente es miembro de su consejo editorial, como lo es de la Revista de la Asociación Colombiana de Fertilidad, la Revista Ciencia Ginecológica y la Revista de Obstetricia y Ginecología de Postgrado. Además de evaluador de la agencia Nacional de evaluación y prospectiva (ANEP) del Ministerio de Sanidad del gobierno de España.

Carrera 
Estudió Medicina y cirugía en la Universidad de Valencia obteniendo la Licenciatura en 1981. Doctorado Cum Laude en 1986 por la misma Universidad, realizó la especialidad de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico Universitario de esta ciudad. En la Universidad de Irvine en California se especializó en Endocrinología Obstétrica Reproductiva. Además, es médico maternólogo desde 1984 y sexólogo desde 1986. Es Académico honorario de la Academia Amazonense de Medicina de Manaos (Brasil) desde 2002 y catedrático de la Universidad de Valencia del área de Ginecología y Obstetricia. Hoy es Director del Instituto Universitario IVI Valencia adscrito a la Universidad de Valencia y Director del Máster en Cirugía Endoscópica Ginecológica Avanzada de ADEIT.

Emprendimiento 
El Profesor Remohí fundó el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en 1990 junto al Profesor Pellicer, y su trabajo en el campo de la reproducción ha conducido a la creación de clínicas IVI tanto en España como internacionalmente. Hoy en día el Grupo IVI tiene más de 40 clínicas en 10 países. (España, Portugal, Italia, Panamá, Chile, Brasil, Argentina, México, India y Emiratos)

Producción científica 
El profesor Remohí ha liderado 12 proyectos de investigación financiados y es autor de 24 libros sobre medicina reproductiva, ha escrito 390 capítulos de libros relacionados con la reproducción humana y ha publicado más de 650 artículos en revistas nacionales e internacionales.

Reconocimientos 
Al Profesor Remohí le han otorgado diferentes premios por su contribución al campo de la salud reproductiva, donde cabe destacar los siguientes: Annual Meeting Prize Paper concedido en siete ocasiones por la American Society for Reproductive Medicine, Premio Ares-Serono Foundation (Suiza, 1997), Premios de investigación de la SEF (España 1987, 1996, 1998, 2000, 2002 y 2004).

Otros premios de reconocimiento social: Premio Protagonistas Onda Cero a la mejor trayectoria científica (2002, España), Premio Investigación Club Rotarios (2003, España), Premio Investigación Economía 3 (España, 2004).

Premios científicos 
Internacionales 
1.American Society for Reproductive Medicine (Society of Reproductive Endocrinologists) prize paper 1995, por el trabajo: “Immunoreactive presence and factors regulating the secretion of the interleukin-I system by the human embryo during embryonic development”, Seattle, Washington (U.S.A.) octubre de 1995. 
2.Premio ARES-SERONO FOUNDATION por la Investigación sobre Fisiopatología del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica. Suiza, 1997. 
3.American Society for Reproductive Medicine award prize paper 1999, por el trabajo: “Coordinated regulation of endometrial epithelial apoptosis induced by the human blastocyst as a crucial mechanism during human implantation”. Toronto, Ontario. (Canadá). 25-30 de septiembre de 1999. 
4.American Society for Reproductive Medicine award prize paper 2001, por el trabajo “Vascular endotelial growth factor 121 and 164 (VEGF-121 and VEGF-164) isoforms increase vascular permeability (VP) in hyperstimulated rats in prevented by blocking the VEGF receptor-2 (VEGFR-2)” . Orlando, U.S.A. 20-25 de octubre de 2001. 
5.Society for Gynecologic Investigation 49th Annual Scientific Meeting por el trabajo: “The Ovary as a Source of Gonadotrophin Dependent Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) in an Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) Animal Model”. Los Ángeles, California, 21 de marzo de 2002. 
6.American Society for Reproductive Medicine award prize paper 2008, por el trabajo “The impact of luteinizing hormone supplementation in gonadotropin releasing hormone antagonist cycles. An age adjusted randomized trial” . 64th annual meeting, U.S.A. 08-12 de noviembre de 2008. 
7.2011 Reproductive Biomedicine Online Robert G. Edwads Prize Papers Award in recognition of the best paper published in 2011” Differential transcriptomic profile in spermematozoa achieving pregnancy or not via ICSI. 
8.2014 Star Award de la American Society of Reproductive Medicine, reconocimiento en los últimos 10 años sucesivamente en los congresos anuales de presentation de trabajos científicos. 
9.American Society for Reproductive Medicine award prize paper 2008, por el trabajo “The impact of luteinizing hormone supplementation in gonadotropin releasing hormone antagonist cycles. An age adjusted randomized trial” . 64th annual meeting, U.S.A. 08-12 de noviembre de 2008. 
10. 2011 Reproductive Biomedicine Online Robert G. Edwads Prize Papers Award in recognition of the best paper published in 2011” Differential transcriptomic profile in spermematozoa achieving pregnancy or not via ICSI. 

Nacionales
1.Premio de la Sociedad Española de Fertilidad (S.E.F.): J.A. Portuondo "In Memoriam" al mejor trabajo en investigación realizado en el campo del cultivo de embriones. Barcelona, septiembre de 1987. 
2.Premio al video más innovador en el IV Certamen Nacional de Vídeo en Ginecología y Obstetricia. Lugo, octubre de 1994. 
3.Premio “VICENTE ZARAGOZA ORTS” Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana (S.O.G.C.V), al mejor trabajo sobre “Hiperestimulación ovárica”. Valencia, mayo de 1995. 
4.Primer premio de la Sociedad Española de Fertilidad en 1996, por el trabajo:“Utilización de espermatozoides congelados de testículo en fecundación asistida: nueva alternativa en el mundo de la reproducción”, en el XXI Congreso de la SEF. Tenerife, junio de 1996. 
5.Premio al video más innovador titulado “Diagnóstico preimplantatorio” en el V Certamen Nacional de Video en Ginecología y Obstetricia. Lugo, abril de 1997. 
6.Primer Premio de Organon por el póster titulado”El antagonista del receptor de la interleukina 1 (IL-1 ra) bloquea la implantación a través de un efecto directo del epitelio endometrial” en el XXIV Congreso Español de Ginecología y Obstetricia. Marbella, junio de 1997. 
7.Accésit al Póster de la Sesión de Diagnóstico de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) al trabajo titulado: “Desarrollo embrionario e incidencia de las alteraciones cromosómicas en un programa de diagnóstico preimplantatorio”. Marbella, junio de 1997. 
8.Premio a la mejor comunicación “Estudio de la regulación embrionaria de la expresión, producción y secreción de la quimoquina IL-8 por células del epitelio endometrial humano” en el XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Madrid, mayo, 1998. 
9.Tercer Premio al vídeo titulado “Miomectomía laparoscópica difícil” del II Certamen nacional de Vídeo de la SEGO. Zaragoza, junio, 1999. 

 10.Premio de Investigación de la Sociedad Española de Fertilidad al abstract titulado: “Endometriosis y Apoptosis: una nueva hipótesis sobre su patogénesis“. Sevilla, 24-26 de mayo de 2000. 
11.Premio de Investigación de la Sociedad Española de Fertilidad al abstract titulado: “Expresión del sistema del FAS-FAS ligando (FAS-FASL) y BCL-2 en células y fluidos del ovario humano estimulado con gonadotrofinas“. Sevilla, 24-26 de mayo de 2000. 
12.Premio de Investigación de la Sociedad Española de Fertilidad al abstract titulado: “Estudio pronóstico del diagnóstico genético preimplantacional en portadores de reorganizadores cromosómicas“. Sevilla, 24-26 de mayo de 2000. 
13.Premio a la ponencia más votada por los miembros de la Sociedad Española de Fertilidad titulada: “Influencia de las anomalías cromosómicas en el desarrollo preimplantatorio de embriones humanos“. Sevilla, 24-26 de mayo de 2000. 
14.Premio a la mejor comunicación oral de la Sociedad Española de Fertilidad titulada: “Receptividad endometrial o calidad embrionaria. ¿Qué es más determinante en implantación“. Sevilla, 24-26 de mayo de 2000. 
15.Premio a la mejor video-comunicación en Histeroscopia presentada en el Congreso Nacional de Endoscopia Ginecológica titulada: “Exploración histero-embrioscópica en gestaciones detenidas“. Madrid, 30 de mayo al 2 de junio de 2000. 
16.Premio de Investigación de la Sociedad Española de Fertilidad a la comunicación titulada: “Presencia del virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C en el semen lavado: ¿Ausentes o presentes pero no infectivos?”. Palma de Mallorca, 23-25 de mayo de 2002. 
17.Premio a la mejor ponencia titulada: “Marcadores moleculares de fertilidad humana”. XXII Reunión Grupo Uro-Andrológico de la Asociación Española de Urología. Valencia, 12-13 de marzo de 2004. 
18. Premio Viagra a la mejor comunicación oral en la XXII Reunión Grupo Uro-Andrológico de la Asociación Española de Urología. Valencia, 12-13 de marzo de 2004. 
19.Premio de Investigación 2004 en la categoría de Investigación Básica en Reproducción Humana a la comunicación titulada: “Marcadores moleculares de fertilidad espermática y su relación con el análisis básico del semen”. XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. La Coruña, 13-15 de mayo de 2004. 

 20.Premio al mejor artículo básico del año 2003 publicado en la Revista Iberoamericana de Fertilidad titulado: “TGF-B1 regula in vitro a la mucina endometrial humana MUC1 durante la implantación embrionaria”. La Sociedad Española de Fertilidad con el patrocinio de Laboratorios Organon. La Coruña, 13-15 de mayo de 2004. 
 21.Premio a la mejor comunicación oral “Miomectomía Laparoscópica y Resultados Obstétricos”. Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Comunidad Valenciana (S.O.G.C.V.) Valencia, 19 de noviembre de 2004. 
 22.Premio al mejor póster titulado: “Senos yugulares fetales dilatados en las semanas 11-13: Incidencia y características” cuyos autores son Serra V, Lara C, Correa F, Olmo I, Pellicer A, Remohí J en el XXIV Congreso Nacional de la Sección de Ecografía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstricia (SESEGO 2006). Valencia, 25-27 de octubre de 2006. 

Sociales
1. Premio “IMPORTANTE de LEVANTE-EMV”por su investigación en Fertilidad. Valencia, agosto de 1995. 
2. Primer Premio a la mejor fotografía en el I Certamen Nacional de Fotografía de la SEGO. Zaragoza, junio de 1999. 
3. Premio protagonista de Onda Cero a la mejor trayectoria científica. Valencia, 2002. 
4. IVI México recibe el Laurel de Oro a la calidad en el área de Servicios, 13 de mayo de 2003. 
5. IVI Sevilla galardonado por su popularidad entre los sevillanos, 22 de julio de 2003.
6. La página web www.ivi.es obtiene el premio “Mejor página web global” en la IV Edición del Concurso Tabarca. Alicante, 11 de diciembre de 2003. 
7. Premio Investigación Club Rotarios. Valencia, 2003. 
8. Premio Investigación Revista Economía 3. Valencia, diciembre de 2004. 
9. Premio Ausias March Colectiu 2004, destinado a premiar la labor cultural más importante realizada colectivamente en el campo de la auténtica cultura valenciana, en el área de las Humanidades o de las Ciencias. Valencia, 15 de abril de 2005.
10. Medalla de la Ciudad en su categoría de Oro al Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en reconocimiento a su labor pionera de investigación y docencia que constituye un referente internacional en su especialidad, el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 5 de octubre de 2006.
11. Premio “Alejandro Novo González” por el trabajo "La adición de LH a la estimulación ovárica no produce más maduración endometrial prematura que la estimulación con sólo FSH. Un estudio comparativo en donantes de ovocitos”, por los autores: Muñoz E, Portela S, Ouviña E, Martínez B, Remohí J, Pellicer A, presentado en el LXIII Congreso da Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxia, Guitiriz, Lugo 11-12 de abril de 2008. 
12. Premio Valencianos relevante para SXXI que entrega anualmente el periódico “LAS PROVINCIAS” de Valencia a la Institución IVI, 2009. 
13. Premio Empresa Revelación del año 2009 a la Institución IVI del diario económico EXPANSIÓN. 
14. Designación como Embajador Honorario de la Marca España en la categoría de Ciencia e Innovación a la institución “Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)” . Foro de Marcas renombradas Españolas (FMRE) del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, 2014. 
15. Premios a la Responsabilidad Social de la institución “Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI)" de la Fundación Puentes del Mundo, Madrid (España), 2014. 
16. Premio de la Revista Tendencias a la Investigación Aplicada a la Mujer al Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) por el Grupo Valencia City, Valencia (España), 2014.

Libros editados 
 Avances en Reproducción Asistida. Remohí J, Pellicer A, Bonilla-Musoles F. (eds). Ed. Díaz Santos, Madrid, 1992
 Reproducción Humana. Remohí J, Simón C, Pellicer A, Bonilla-Musoles F (eds). McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, 1996
 Manual práctico de reproduccao humana. Remohí J, Simón C, Pellicer A, Bonilla-Musoles F, Rodríguez de Sousa L (eds). Valer Ed, Manaos, 1997
 Ovarian Hyperstimulation syndrome. Pellicer A, Simón C, Bonilla-Musoles F, Remohí J (eds). Serono Fertility Series, Roma, 1999
 Manual práctico de esterilidad y reproducción humana. Remohí J, Romero JL, Pellicer A, Simón C, Navarro J. Mc Graw-Hill, Madrid, 1999
 Emerging concepts in human implantation. Simón C, Pellicer A, Remohi J. (eds). Oxford Univ. Press, 1999

Referencias 
 Perfil profesional de José Remohí en IVI.es
 Global Fertility Academy 

Médicos de la Comunidad Valenciana
Catedráticos de la Universidad de Valencia
Profesores de España
Obstetras
Ginecólogos de España
Alumnos de Medicina de la Universidad de Valencia
Nacidos en Valencia